Spheciformes су таксономска група оса (у рангу одељења суперфамилије Apoidea) из подреда Apocrita, из реда Опнокрилаца, сродних пчелама, другим осама и мравима. Раније се сматрало засебном суперпородицом Sphecoidea.

Опште каратеристике 
Постоји око 10 хиљада врста сфекоидних оса. Могу се наћи на свим континентима осим на Антарктику . Spheciformes  је парафилетичка група која се раније сматрала засебном суперпородицом Sphecoidea (Bohart & Menke, 1976). Међутим, након укључивања ове групе у суперпородицу Apoidea, добила је име Spheciformes. Група је парафилетичка јер су пчеле еволутивно ближе породици оса Crabronidae са којом чине заједничку подгрупу на филогенетском стаблу целе групе.

Као предатори, играју важну улогу у регулисању броја различитих врста инсеката, укључујући и штетне. Брину се о потомству, граде гнезда (најчешће земљана), припремају намирнице за ларве у њима, у виду мртвих или парализованих инсеката или паука. Захваљујући уношењу осе Larra americana у Порторико из Јужне Америке, било је могуће обуздати размножавање тако опасне штеточине шећерне трске као што је кртица.

За фауну Русије назначено је више од 1000 врста. У Ростовској области пронађено је 225 врста оса копања из 58 родова. У међуречју Волге и Оке и на суседним територијама пронађено је 176 врста оса које се укопају из 45 родова. Фауна сфекоидних (копајућих и пешчаних) оса на југу Западног Сибира обухвата 243 врсте које припадају у 50 родова.

Међу најраспрострањенијим врстама:Sphex ichneumoneus и Prionyx thomae (од севера САД до Аргентине и Чилеа), Sphex argentatus  (од Индије и Јапана до Аустралије), Prionyx viduatus (од Јужне Африке до Јапана),Pemphredon montanus (цео Холарктик).

Систематика 

Крајем 20. века раширено је гледиште америчких хименоптеролога Р. Бохарта и А. Менкеа (Бохарт и Менке, 1976) о обједињавању свих оса које се укопавају (тада назване  Sphecidae сл у обиму Spheciformes одн. Sphecoidea), укључујући Ampulicinae, Astatinae, Bembicinae, Crabroninae, Entomosericinae, Laphyragoginae, Larrinae, Nyssoninae, Pemphredoninae, Philanthinae, Sphecinae, Xenosphecinae и друге. Према савременој класификацији, сфекоидне осе  Sphecoidea се спајају у једну групу (надпородицу) заједно са њима сродним пчелама, које су раније чиниле сопствену и засебну надпородицу Apoidea.

 Spheciformes — Сфеходине осе
 Ampulicidae
 Crabronidae — Пешчане осе (European beewolf)
 Heterogynaidae
 Sphecidae —жохари
 Anthophila — Пчелињи одсек
 Andrenidae
 Apidae
 Colletidae
 Dasypodaidae
 Halictidae
 Megachilidae
 Meganomiidae
 Melittidae
 Stenotritidae

Apoidea структура:

 __Heterogynaidae (7 врста)     \
/ _Ampulicidae (200 врста)   ----\ \/ Sphecidae (800 врста)     ----/  Осе (Spheciformes)
 \/ ___Crabronidae (8000 врста)     /
  \/
   \___Apidae i.w.S.     -> Пчеле
Кладограм на основу чланка Дебевића и др. 2012, који користи молекуларну филогенију и показује да су пчеле ( Anthophila) настале дубоко унутар Crabronidae, које су парафелитичне, као и породица  Heterogynaidae. Мала потфамилија  Mellininae није укључена у анализу.

Молекуларно-филогенетске студије спроведене 2017-2018. године показале су да су Crabronidae парафилетске и да се састоје од 9 великих монофилетских клада, укључујући пчеле. Sann et al. (2018) предложили су да се статус 8 засебних породица да у неколико бивших потфамилија Crabodinae копајућих оса:Ammoplanidae, Astatidae, Bembecidae, Crabronidae, Mellinidae, Pemphredonidae, Philanthidae, Psenidae, Sphecidae. Од њих, Ammoplanidae је вероватно сестринска линија пчела.

Главни родови 
Списак највећих родова сфекоидних оса:

 Cerceris >860 видов
 Trypoxylon >600
 Bembix ~350
 Tachysphex ~450
 Liris ~300
 Tachytes ~300
 Rhopalum ~280
 Oxybelus ~260
 Crossocerus ~250
 Ammophila ~200

Извори 

Spheciformes
Apoidea
Парафилетичке групе
Apoidea клице